Roulet ist der Familienname folgender Personen:
 Elaine Roulet (1930–2020), US-amerikanische Ordensschwester
 Daniel de Roulet (* 1944), Schweizer Schriftsteller
 Jacques Roulet (* 1945), Schweizer Architekt
 Louis-Edouard Roulet (1917–1996), Schweizer Historiker und Offizier
 Louis-Samuel Roulet (1877–1955), Schweizer Politiker (BGB)